Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Mađarskoj.

Povijest
Mađarska je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo proširilo u kasnijoj antici.

Galerija

Izvori